Chandragupta Maurya fondatore della dinastia Maurya
 Chandragupta Gupta I (319 ca.-335) e Chandragupta Gupta II (375-413) della dinastia Gupta